Марк Аний Вер () е римски политик, сенатор и прадядо на император Марк Аврелий.

Вер произлиза от благородническа фамилия от Uccubi (днес Espejo) близо до Corduba (днешна Кордоба) в Hispania Baetica, днешна Испания. Фамилията му проивежда маслинен зехтин в Испания.

По времето на император Нерон той идва в Рим и става претор. През 73/74 г. е приет от цензорите Веспасиан и Тит за патриций. С неговия успех да стане сенатор се слага основата за голямо фамилно богатство.

Баща е на Марк Аний Вер (суфектконсул 97 г., консул 121 г. и 126 г.), който се жени за Рупилия Фаустина, дъщеря на Луций Скрибоний Либон Рупилий Фруги Бон и Салонина Матидия, племенница на император Траян и има три деца.

Аний Вер е дядо на три внука и пет правнука:

 Ания Корнифиция Фаустина (Фаустина Стара), съпруга на по-късния император Антонин Пий и майка на
 Фаустина Млада, императрица

 Марк Аний Либон (консул 128 г.), жени се за Фундания и е баща на
 Марк Аний Либон (суфектконсул 161 г.) и
 Ания Фундания Фаустина (+ 192)

 Марк Аний Вер (претор), жени се за Домиция Луцила, дъщеря на Публий Калвизий Тул Рузон и Домиция Луцила Старша, роднина на император Адриан и е баща на по-късния император
 Марк Аврелий (Марк Аний Вер; * 121 г.) и на
 Ания Корнифиция Фаустина (* 123 г.).

Източници 

 Werner Eck: Senatoren von Vespasian bis Hadrian. Prosopographische Untersuchungen mit Einschluss der Jahres- u. Provinzialfasten der Statthalter. Beck, München 1970, S. 32f., ISBN 3-406-03096-3 (Vestigia, Bd. 13).

Външни препратки 
 Marcus Aurelius on Roman Empire.net

Древноримски политици
Ании